Rosa de Santa María puede referirse a:

 el nombre común de la planta Paeonia broteri; o
 santa Rosa de Lima, santa peruana.
 Colegio Rosa de Santa María de Breña, en el distrito de Breña.